Doubs puede referirse a 

 El río Doubs.
 El departamento de Doubs.
 Doubs, comuna francesa situada en Doubs.